Personen:
 Benjamin Constant (schrijver), een Frans staatsman en schrijver
 Benjamin Constant Botelho de Magalhães, een Braziliaans militair en politicus
 Jean-Joseph Benjamin-Constant, een Frans schilder en etser

De volgende plaatsen zijn vernoemd naar de Braziliaanse militair en politicus:
 Benjamin Constant (Amazonas), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Benjamin Constant do Sul, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul